John Mather kan syfta på bland andra:

* John Mather (1848–1916), australisk landskapsmålare
 John C. Mather (född 1946), amerikansk astrofysiker
 John N. Mather (1942–2017), amerikansk matematiker